Nägeli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Wilhelm von Nägeli
 Karl Wilhelm von Nägeli